Тревизан ():
 Тревизан, Бернард (1406—1490) — итальянский эзотерик, алхимик.
 Тревизан, Витторе (1818—1897) — итальянский ботаник.
 Тревизан, Далтон (род. 1925) — бразильский писатель.
  — итальянский кардинал.
 Тревизан, Маркантонио (1475—1554) — 80-й венецианский дож.
 Тревизан, Мартина (род. 1993) — итальянская теннисистка.